Beziehung steht für:

 fachsprachlich eine Relation
 Strukturierungselement eines Entity-Relationship-Modells

als Kurzform:
 soziale Beziehung
 Liebesbeziehung
 Sexbeziehung

Siehe auch:
 Eltern-Kind-Beziehung
 Geschäftsbeziehung
 Handelsbeziehung